Бобер:

 Бобер (Castor) — рід водних гризунів.
 Бобер (фільм) () — американська комедійна драма 2011 року
 Бобер — міжнародний конкурс з інформатики та комп’ютерної грамотності.

Річки 
 Бобер — річка у межах Березнівського району Рівненської області. Права притока Случі (басейн Прип'яті).
 Бобер (притока Ужа) — річка в Україні, права притока Ужа басейну Дніпра.

Населені пункти 
 Бобер — колишнє село в Поліському районі Київської області, яке було виселено через наслідки аварії на ЧАЕС.

Див. також 
 Бобр